Gillies se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Gillies
 Mick Gillies